

Geografia

Svizzera 
 Tüscherz – frazione di Twann-Tüscherz, comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Tüscherz-Alfermée – ex comune ora accorpato a Twann-Tüscherz, comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Twann-Tüscherz – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)